Batorama ist ein Reedereiunternehmen in Straßburg in Frankreich.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde im Jahre 1937 gegründet. Es erhielt im gleichen Jahr ein Boot namens Paris aus der Pariser Weltausstellung. 1947 erwog die Stadt Straßburg den Verkauf des Bootes. Es war für Flüsse ausgelegt.

Ein weiteres Boot kam 1953 hinzu. 1957 befuhren die Boote des Unternehmens zum ersten Mal den Fluss Ill, was der damalige Straßburger Oberbürgermeisters Charles Frey ermöglichte. Ab Mitte der 1970er Jahre wurde die Flotte auf vier Boote nach „holländischer Bauart“ erweitert. Mitte der 1970er Jahre wurden jährlich rund 170.000 Fahrgäste befördert. Audiokommentare wurden zu dieser Zeit über Lautsprecher wiedergegeben. Zuletzt wurden die Boote in den Jahren 1985 und 2000 auf den Stand der heutigen Technik modernisiert.

Seit 2013 wird am Europäischen Parlament vorbeigefahren, im Jahre 2014 kam eine Anlegestelle dazu.

2016 wurde Batorama vom staatlichen Industrie- und Handelsunternehmen zur privaten Gesellschaft.

Weblinks 

 Internetauftritt

Einzelnachweise 

Gegründet 1937
Fahrgastschifffahrtsunternehmen
Verkehr (Straßburg)
Unternehmen (Straßburg)
Binnenschifffahrt (Frankreich)
Verkehrsunternehmen (Frankreich)